Buzan ist der Name einer Gemeinde in Frankreich:
 Buzan im Département Ariège

Buzan ist der Familienname folgender Personen:
 Barry Buzan (* 1946), britisch-kanadischer Politikwissenschaftler
 Tony Buzan (1942–2019), britischer Autor